Het BMW Italiaans Open presented by CartaSi maakt deel uit van de Europese PGA Tour en werd in 2011 van 9 - 12 juni gespeeld op de Royal Park Golf & Country Club (Italiaans: Circolo Golf Torino La Mandria) bij Turijn.

Golfbaan
De golfbanen van deze golfclub liggen in natuurpark La Mandria. De golfclub ligt ongeveer 20 km ten NW van de stad aan de Via Lanzo. De oudste 18 holesbaan werd ontworpen door Robert Trent Jones en in 1971 geopend. Er is later nog een andere 18 holesbaan aangelegd door de Amerikaanse architect Michael Hurdzan.

Resultaten

Europese PGA Tour 2011
Golftoernooi in Italië
Sportevenement in Turijn